Jardim Zoológico se pode referir a:
 Jardim zoológico
 Jardim Zoológico de Lisboa
 Jardim Zoológico do Rio de Janeiro
 Jardim Zoológico - uma estação do Metropolitano de Lisboa (anteriormente chamada Sete Rios)

Desambiguação